Ле-Діаман () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7200 км на південний захід від Парижа, 15 км на південний схід від Фор-де-Франса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2265 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5605,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Ле-Діаман

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мартиніка

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мартиніка